Блере́ () — муниципалитет (коммуна) во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр и Луара.

Муниципалитет расположен на расстоянии около 200 км на юго-запад от Парижа, 95 км на юго-запад от Орлеана, 24 км на восток от Тура.

Население 

Население — 5 134 человек (2010).

Достопримечательности 

 Церковь Сен-Кристоф (), состоит из двух отдельных зданий — церкви XI—XII веков и часовни св. Агнессы XV века.
 Замок Фонтене ()
 Замок Фоссембо (), построен в 1832 году на месте замка XVI века.
 Бельведер (), красивый дом, построенный в 1832 году.

Города-побратимы 

  Гаррель (Германия)

Фотографии

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт